Velika nagrada Italije 1999 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 12. septembra 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:22,432
|
|-
! 2
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:22,926
| +0,496
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:23,177
| +0,845
|-
! 4
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:23,432
| +1,000
|-
! 5
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:23,636
| +1,204
|-
! 6
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 1:23,657
| +1,225
|-
! 7
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:23,739
| +1,307
|-
! 8
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:23,765
| +1,333
|-
! 9
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:23,979
| +1,547
|-
! 10
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:24,016
| +1,584
|-
! 11
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:24,188
| +1,756
|-
! 12
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:24,293
| +1,861
|-
! 13
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:24,591
| +2,159
|-
! 14
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:24,593
| +2,161
|-
! 15
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:24,594
| +2,162
|-
! 16
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:24,596
| +2,164
|-
! 17
| 9
|  Giancarlo Fisichella 
| Benetton-Playlife
| 1:24,862
| +2,430
|-
! 18
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:25,114
| +2,682
|-
! 19
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:25,348
| +2,916
|-
! 20
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:25,695
| +3,263
|-
! 21
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:26,383
| +3,951
|-
! 22
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:26,509
| +4,077
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 53
| 1:17:02,923
| 2
| 10
|-
! 2
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 53
| + 3,272 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 53
| + 11,932 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 53
| + 17,630 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 18,142 s
| 3
| 2
|-
! 6
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 53
| + 27,402 s
| 8
| 1
|-
! 7
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 53
| + 28,047 s
| 4
|  
|-
! 8
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 53
| + 41,797 s
| 11
|  
|-
! 9
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 53
| + 42,198 s
| 13
|  
|-
! 10
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 53
| + 56,259 s
| 9
|  
|-
! 11
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 52
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 40
| Sklopka
| 15
|  
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 35
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 35
|  
| 21
|  
|-
! Ods
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 30
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 29
| Pregrevanje
| 12
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 25
| Obesa
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 23
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 11
| El. sistem
| 14
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999